Предиктор (от  «предсказатель») — прогностический параметр; средство прогнозирования. Термин употребляется в различных областях:
 экстраполяционная функция (матем.);
 Конечно-разностная схема предиктор-корректор для решения дифференциальных уравнений;
 показатель, прогностический фактор (мед.);
 независимая переменная; прогнозирующее устройство; экстраполятор; прогнозирующий параметр (техн.);
 структурно организованная система, функцией которой является прогнозирование, т. е. независимая переменная (экон.).